Callanthias är ett släkte av fiskar. Callanthias ingår i familjen Callanthiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Callanthias